Il doppio maschile del Pacific Life Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Wayne Ferreira e Evgenij Kafel'nikov erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Arnaud Clément e Sébastien Grosjean hanno battuto in finale 6–3, 4–6, 7–5 Wayne Black e Kevin Ullyett.

Teste di serie

 Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (semifinale)
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (primo turno)
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (quarti di finale)

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinale) 
 Martin Damm /  Cyril Suk (quarti di finale) 
 Leander Paes /  David Rikl (primo turno) 
 Mariano Hood /  Martín Rodríguez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Pacific Life Open 2004
ATP Tour 2004